Заиканы (Зэикань) — топоним в Молдавии:
 Заиканы — село в Рышканском районе Молдавии.
 Заиканы — село в Теленештском районе Молдавии.
 Новые Заиканы — село в Теленештском районе Молдавии.

См. также 
 Зэикана